Miklavčič ist der Familienname folgender Personen:

 Borut Miklavčič (* 1944), slowenischer Politiker
 David Miklavčič (* 1983), slowenischer Handballspieler